Нуево Виљафлорес има више значења:

 Нуево Виљафлорес (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Виљафлорес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Виљафлорес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Виљафлорес (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику